Baby It’s Me — восьмой студийный альбом американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 1977 году на лейбле Motown Records. Продюсером стал Ричард Перри. Альбом смог добраться до 18 места в американском чарте Billboard 200 и до 7 места в чарте Top Soul Albums.

В Советском Союзе данная пластинка была впервые издана «Мелодией» в 1980 году под названием «Поёт Дайана Росс».

Альбом был переиздан в 2014 году в расширенном издании с 11 дополнительными треками (только в цифровом формате). Бонус-треки включали миксы 2014 года ряда оригинальных композиций (часто в более длинных неотредактированных версиях с дополнительным вокалом), а также четыре неизданных песни с сессий альбома; «Brass Band», «Country John», «Room Enough for Two» и кавер-версия хита Питера Фрэмптона 1975 года «».

Список композиций

Участники записи 
 Дайана Росс — вокал
 Джеймс Ньютон Ховард — клавишные, синтезатор (песня 4)
  — саксофон (песня 1)
 Бад Шенк — флейта (песня 7)
 Дэвид Фостер — аранжировка, дирижёр (песня 3)
  — бэк-вокал (песня 6)
  — акустическое фортепиано (песни 1, 6), родес-пиано (песни 7, 8, 10)
  — конги (песня 7)
  — перкуссия (песни 1, 6), гостиничный лист (песня 3), тамбурин (песня 7)
 Бен Бенай — гитара (песня 9)
  — бэк-вокал (песни 2, 7)
  — ударные (песня 9)
  — ударные (песни 2, 3, 9)
 Дон Данн — гитара (песня 3)
 Скотт Эдвардс — бас-гитара (песня 9)
  — труба (песня 5)
 Брайан Гарофало — бас-гитара (песни 8, 10)
  — ударные (песня 7)
  — труба (песня 5)
 Дэвид Хангейт — бас-гитара (песни 1—3, 6, 7)
  — бэк-вокал (песня 5)
 Бекки Льюис — бэк-вокал (песни 2, 7)
 Стив Люкатер — гитара (песни 1, 6)
 Айра Ньюборн — гитара (7, 8, 10), аранжировка, дирижёр (песня 8)
 Майкл Омартиан — родес-пиано (песни 2, 3)
  — родес-пиано (песни 7, 9), акустическое фортепиано (песня 7), орган (песня 5), вокал (песня 5)
 Джефф Поркаро — ударные (песни 1—3, 5, 6)
 Рей Паркер-младший — бас-гитара (песня 5), гитара (песни 2, 3, 5, 9)
 Кен Питерсон — фортепиано Fender Rhodes, синтезаторы, клавинет (песня 5)
 Петси Пауэлл — бэк-вокал (песни 2, 7)
 Ли Ритенаур — гитара (песни 2, 3, 8, 10)
 Стэнли Шварц — акустическое фортепиано (песни 8, 10)
  — ударные (песни 8, 10)
  — гитара (песня 7)
  — бэк-вокал (песня 6)
  — струнные аранжировки, дирижер (песни 1, 2, 6, 9)
  — струнные аранжировки, дирижёр (песни 4, 6, 10)
  — струнные аранжировки, дирижёр
 Кевин Ривз — ремиксы 2014 года

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1977 года
Альбомы Дайаны Росс
Альбомы Motown Records
Альбомы, спродюсированные Ричардом Перри
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм